De Gauliga Südwest-Mainhessen 1935/36 was het derde voetbalkampioenschap van de Gauliga Südwest-Mainhessen. 

Wormatia Worms werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel, waar de club tweede werd in de groepsfase.

Eindstand

Promotie-eindronde

Externe links
 Euroleagues 

Gauliga Südwest-Mainhessen
Duits competitievoetbal 1935/36